Королевская вдовушка () — вид птиц из семейства вдовушковых.

Распространение 
Обитают на открытых пространствах и в травянистых сообществах Южной Африки на территории от южной части Анголы до южной части Мозамбика.

Биология 
Гнездовые паразиты, подкладывают яйца в гнёзда гранатовых астрильдов. Питаются преимущественно семенами.

Во время сезона размножения самец имеет чёрные корону и перья на верхней части тела, золотую грудку и длинный хвост их четырёх перьев. После окончания брачного сезона самец сбрасывает свой длинный хвост и отращивает оперение, подобное оперению самки.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife Species Factsheet
 Shaft-tailed whydah — Species text in The Atlas of Southern African Birds.

Вдовушковые
Животные, описанные в 1766 году
Птицы Африки